18-й отдельный сапёрный батальон — воинское подразделение в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны.

История

1-е формирование батальона 
Сформирован, очевидно, вместе с управлением 6-го стрелкового корпуса в мае 1942 года.
 
В составе действующей армии с 22.06.1941 по 07.11.1941.

Повторил путь 6-го стрелкового корпуса, уничтожен на Украине в 1941 году

2-е формирование батальона 
В сентябре 1942 года формируется 1-й механизрованный корпус, в составе которого сформирован 18-й отдельный сапёрный батальон.

Периоды вхождения батальона в состав Действующей армии :
 26 сентября 1942 года −10 марта 1943 года
 9 июля 1943 года — 13 января 1944 года
 7 июня 1944 года — 5 сентября 1944 года
 30 октября 1944 года — 9 мая 1945 года

Награды батальона 
 26 апреля 1945 года —   Орден Красной Звезды - награжден указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях немецкими захватчиками при прорыве обороны немцев восточнее города Штаргард и овладении городами Бервальде, Темпельбург,Фалькенбург, Драмбург, Вангерин, Лабес, Фрайенвальде, Шифельбайн, Регенвальде, Керлин и проявленные при этом доблесть и мужество.
 11 июня 1945 года -  Орден Александра Невского - награжден указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 июня 1945 года за образцовое выполнение заданий командования в боях немецкими захватчиками при овладении столицей Германии городом Берлин и проявленные при этом доблесть и мужество.

Подчинение

Другие инженерно-сапёрные подразделения с тем же номером 
 18-й отдельный механизированный сапёрный батальон
 18-й отдельный инженерный батальон 6-й армии
 18-й отдельный инженерный батальон 7-й армии
 18-й отдельный моторизованный инженерный батальон
 18-й отдельный инженерно-сапёрный батальон
 18-й отдельный штурмовой инженерно-сапёрный батальон
 18-й отдельный горный минноинженерный батальон

Ссылки 
 Перечень № 27 инженерных частей (отдельных батальонов, рот, отрядов), со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941-1945

Инженерно-сапёрные батальоны СССР во время Великой Отечественной войны
Сапёрные батальоны